Imię i nazwisko Louis Martin nosili lub noszą m.in.:
 Louis Martin (1875–?) – francuski pływak i piłkarz wodny, medalista olimpijski z 1900
 Louis Martin (1936–2015) – brytyjski sztangista, medalista olimpijski z 1960 i 1964